Lauda Air Italia (ICAO-code LDI)
LVDS Display Interface, een digitale interface gebaseerd op LVDS, voor platte beeldschermen